A-League (Australië), een Australische voetbalcompetitie
A-League volleybal, een Nederlandse volleybalcompetitie
A-League (Amerika), een voormalige Amerikaanse voetbalcompetitie